Lipkea är ett släkte av nässeldjur. Lipkea ingår i familjen Lipkeidae. 

Lipkea är enda släktet i familjen Lipkeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bägarmaneter
Lipkea